Институт прикладных математических исследований (ИПМИ КарНЦ РАН) — федеральное государственное бюджетное учреждение науки в составе Карельского научного центра РАН. Расположен в Петрозаводске.

История 
В 1969 году при Президиуме Карельского филиала АН СССР была организована лаборатория математических методов и вычислительной техники, преобразованная в 1975 году в Отдел математических методов автоматизации научных исследований и проектирования, как самостоятельное научное подразделение. В его составе было 4 лаборатории с численностью 43 человека. В 1992 г. постановлением Президиума КарНЦ РАН и в соответствии с рекомендациями Отделения математики РАН, отдел был переименован в Отдел математики и анализа данных. В разное время отделом руководили Г. А. Борисов, А. Д. Сорокин.

В 1999 году решением Президиума РАН Отдел был реорганизован в Институт прикладных математических исследований. После создания Института тематика фундаментальных исследований расширилась и получила дальнейшее развитие.

С 2009 года является учредителем журнала Математическая теория игр и её приложения.

Основные научные направления 
1. Исследование проблем дискретной математики, математического программирования, теории вероятностей, математической и прикладной статистики;

2. Исследование и разработка методов математического и информационного моделирования с целью решения экологических, энергетических и других проблем природной и социально-культурной среды республики Карелия;

3. Исследование и разработка информационных и телекоммуникационных систем для обеспечения проведения фундаментальных исследований.

В рамках этих направлений решаются следующие проблемы:
 теоретические исследования в дискретной математике и прикладной статистике;
 разработка алгоритмических и программных средств математического моделирования с использованием статистических и численных методов;
 применение методов и программных средств математического моделирования для решения экологических, энергетических и экономических задач;
 исследование и разработка информационно-телекоммуникационных систем для проведения фундаментальных исследований, развитие технологий GRID;
 исследование и разработка систем искусственного интеллекта.

В структуре института функционирует учебно-научный комплекс, в состав которого входят филиалы кафедр теории вероятностей и анализа данных, а также информатики и математического обеспечения ПетрГУ.

Директор Института 
 С 1999 года — Мазалов, Владимир Викторович — организатор и первый директор Института.

Сотрудники Института 

Институт состоит из 5 лабораторий. На 1.12.2011 года коллектив института насчитывает 39 сотрудников, из них 26 научных сотрудников, в том числе 7 докторов и 17 кандидатов наук.

Доктора наук:
 Заика, Юрий Васильевич
 Кириллов, Александр Николаевич
 Мазалов, Владимир Викторович
 Морозов, Евсей Викторович
 Павлов, Юрий Леонидович
 Соколов, Андрей Владимирович
 Печников, Андрей Анатольевич
 Реттиева Анна Николаевна

Примечания

Литература 

 Учёные Карельского научного центра Российской академии наук: Биографический словарь / Отв. ред. И. М. Нестеренко, А. И. Слабунов. — Петрозаводск, 1999 ISBN 5-88741-015-9
 Академическая наука в Карелии, 1946—2006. — М., 2006 — Т. 2.

Ссылки 
 Официальный сайт ИПМИ КарНЦ РАН 

Институты РАН
Карельский научный центр РАН
Математические институты